Zöpf ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Zöpf, österreichischer Stuckateur
 Tassilo Zöpf (1723–1807), deutscher Stuckateur

Siehe auch:
 Zoepf